Oïleus (altgriechisch ) ist der Name folgender Personen der griechischen Mythologie:

 Oileus (Sohn des Odoidokos), Vater des lokrischen Aias
 Oileus (Trojaner), Wagenlenker des Bianor, von Agamemnon vor Troja getötet